Mišljenovac (Donji Lapac), een plaats in de Kroatische gemeente Donji Lapac
 Mišljenovac (Kučevo), een plaats in de Servische gemeente Kučevo